Badulla (plaats), plaats op Sri Lanka
 Badulla (district), district op Sri Lanka